Ру́руа ( — грузинская фамилия

Известные носители:
 Руруа, Зураб (род. 1987) — грузинский ватерполист
 Руруа, Ника (1968—2018) — грузинский политический и государственный деятель, министр культуры и охраны памятников Грузии в 2009—2012 годах
 Руруа, Роман Владимирович (род. 1942) — спортсмен, борец классического стиля